Antiphos (griech. Ἄντιφος) ist der Name folgender Personen der griechischen Mythologie:

 Antiphos (Sohn des Priamos)
 Antiphos (Sohn des Talaimenes)
 Antiphos (Sohn des Thessalos), Bruder des Pheidippos
 Antiphos (Sohn des Aigyptios), Gefährte des Odysseus
 Antiphos (Sohn des Myrmidon), Sohn des Myrmidon und der Peisidike
 Antiphos (Sohn des Herakles), Sohn des Herakles und der Laothoë

Antiphos steht für:
 (13463) Antiphos, Asteroid aus der Gruppe der Jupiter-Trojaner